Stina steht für:
 Stina (Vorname)
 Künstlername der auch als Moderatorin tätigen Sängerin Christine Stahl (* 1971)
 Stina Rock, Klippenfelsen vor der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Stina (Dorf), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja